Инс () может означать:

Фамилия 
Английская фамилия Инс является : она происходит от названия английских деревень Инс, Инс-Бланделл и Инс-ин-Мейкерфилд.
  (1736—1808) — британский офицер, известный созданием плана сети тоннелей в Гибралтарской скале во время Большой осады Гибралтара.
 Инс, Джозеф Мюррей (1806—1859) — валлийский художник.
  (1878—1947) — американский актёр театра и кино, кинорежиссёр.
  (род. 1952) — канадский политактивист, писатель, адвокат, основатель .
  (род. 1960) — турецко-американский композитор.
 Инс, Клейтон (род. 1972) — тринидадский футболист.
 Инс, Пол (род. 1967) — английский футболист.
 Инс, Ральф (1887—1937) — американский киноактёр, кинорежиссёр и сценарист.
  (род. 1969) — английский актёр-комик и писатель.
  (род. 1992) — английский футболист.
  (род. 1958) — британский писатель и геймдизайнер.
 Инс, Том (род. 1992) — английский футболист, сын Пола Инса.
 Инс, Томас (1882—1924) — американский кинорежиссёр и продюсер.
  (1891—1941) — британский математик.

Топоним 
  — деревня в Англии.
 Инс — коммуна в Швейцарии.
Составные топонимы Англии
  — деревня.
  — городок.

Прочее 
 
 ИНС — инерциальная навигационная система.
 ИНС — искусственная нейронная сеть.

См. также 
 INS